Conceição do Araguaia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição do Araguaia (ort), Pará, 
 Conceição do Araguaia (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar